Yilan – miasto na Tajwanie
 Yilan – powiat w północno-wschodniej części Tajwanu
 Yilan – powiat w Chinach, w prowincji Heilongjiang, w granicach Harbinu
 Krater Yilan – krater uderzeniowy w powiecie w Yilan, w prowincji Heilongjiang